N’Dayi Kalenga (ur. 1967) – piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga, uczestnik Pucharu Narodów Afryki 1996
 N’Dayi Kalenga (ur. 1978) – piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga, zawodnik m.in. Pogoni Szczecin